Квалификация женского баскетбольного турнира на летних Олимпийских играх 2020 прошла с 2018 по 2020 годы. На играх смогли принять участие 12 сборных, представляющие пять континентальных зон ФИБА.

Правила квалификации 
Япония автоматически получила приглашение для участие на Играх, как принимающая страна. США квалифицировалась, как действующий чемпион мира. Однако эти сборные должны были играть в предварительных квалификационных и квалификационных турнирах. Оставшиеся 10 путевок разыгрывались в олимпийских квалификационных турнирах. Отбор к квалификационным турнирам для сборных из Европы осуществлялся через чемпионат Европы. Сборные из Азии (включая Океанию), Америки и Африки участвовали в предварительных квалификационных турнирах, куда допускались по итогам континентальных первенств соответствующих зон ФИБА.        

Квалификационные турниры прошли в трёх городах: Остенде, Бурже, Белграде. Фошань также должен проводить отборочный турнир, но из-за пандемии COVID-19 его перенесли в Белград.

Квалифицированные команды

Отбор к олимпийскому квалификационному турниру

Европа

Чемпионат Европы 2019 
6 лучших сборных чемпионата Европы 2019 прошли квалификацию на Олимпийский квалификационный турнир 2020.

Африка

Африканский предварительный квалификационный турнир 
6 лучших сборных чемпионата Африки 2019 года сыграли в предварительном квалификационном турнире с 14 по 17 ноября 2019 года. 2 лучшие сборные турнира прошли квалификацию на Олимпийский квалификационный турнир 2020. Предварительный квалификационный турнир был проведен в Мозамбике.

Время матчей дано местное UTC+2:00.

Предварительный раунд 
Жеребьевка участников была произведена 18 августа 2019 года.

Группа A

Источник:FIBA
 
Правила классификации: 1) Очки; 2) Результат встреч между собой; 3) Разница очков; 4) Набранные очки.

Сборная Демократической Республики Конго была дисквалифицирована после того, как не явилась ни на одну из своих игр. Все результаты были аннулированы

Группа B

Полуфиналы
Финал и матч за 3-е место не были сыграны. Победители полуфиналов вышли Олимпийский квалификационный турнир 2020.

Америка 
8 лучших сборных чемпионата Америки 2019 года сыграли в двух предварительных квалификационных турнирах с 14 по 17 ноября 2019 года. В каждом предварительном турнире было 4 команды. 2 лучшие сборные каждого турнира прошли квалификацию на Олимпийский квалификационный турнир 2020. Жеребьевка участников была произведена 30 сентября 2019 года. Бразилия и Канада были хозяевами турниров.

Американский предварительный квалификационный турнир

Группа A

Время матчей дано местное (UTC−7:00).

Группа B

Время матчей дано местное (UTC−3).

Азия/Океания

Предварительный квалификационный турнир Азии и Океании
8 сборных, принимавших участие в чемпионате Азии 2019 года, сыграли в двух предварительных квалификационных турнирах с 14 по 17 ноября 2019 года. В каждом предварительном турнире было 4 команды. 2 лучшие сборные каждого турнира прошли квалификацию на Олимпийский квалификационный турнир 2020. Жеребьевка участников была произведена 28 сентября 2019 года. Малайзия и Новая Зеландия были хозяевами турниров.

Изначально чемпионат Азии 2019 года планировался проводится в 2 дивизионах A и B. Согласно первоначальной схеме отбора 7 лучших сборных дивизиона A должны были участвовать в двух предварительных квалификационных турнирах. Для участия в предварительном турнире к ним должна были присоединится лучшая команда дивизиона B. Чемпионат в дивизионе B не проводился, так как не было страны, желающей стать хозяйкой турнира. Поэтому сборная Индии, которая заняла 8 места на чемпионате Азии, приняла участие в предварительном квалификационном турнире.

Группа A

Время матчей дано местное (UTC+13).

Группа B

Время матчей дано местное (UTC+8).

Олимпийский квалификационный турнир по баскетболу среди женщин 2020

Участники квалификационного турнира 
В квалификационном  турнире приняли участие 16 команд. 6 европейских сборных отобрались по итогам чемпионата Европы. Сборные из Азии (включая Океанию), Америки и Африки играли в предварительных квалификационных турнирах. Сборная Япония автоматически прошла квалификацию как страна-хозяйка олимпийских игр, а сборная США − как чемпион мира.

Примечания

Ссылки 

Квалификация на летние Олимпийские игры 2020